«Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!» - анімаційний кліп  про мінну безпеку українського гурту «ТНМК»  («Танок на майдані Конґо»), створений за підтримки Фонду Східна Європа та ДСНС України у рамках програми «Дивись, куди ідеш». «Дивись, куди ідеш» – гасло всіх українців як на деокупованих від російської навали територій, так і у відносно безпечних регіонах країни. В ігровій формі за допомогою графіки і музики автори кліпу розповіли про нерозірвані російські снаряди, які нині становлять загрозу по усій країні, про різновиди мін та гранат, і про те, що робити, якщо вибухонебезпечні предмети раптом опиняться під ногами.  Змістовна та повчальна, і в той же час  ритмічна, легка та стильна пісня у розважальному форматі розповідає українцям всіх вікових категорій про життєво важливі речі та правила.

Творча група 
Музика - Олег Фагот Михайлюта 

Текст - Олександр Фоззі Сидоренко

Анімаційний кліп (ідея та виконання) -  Олександр Корєшков

Прем'єра кліпу 
Прем’єра пісні та кліпу відбулась 13 січня 2023 року в київському інноваційному парку UNIT City.

Автори про кліп 
Олег Михайлюта:Ми всі турбуємось про українське світле майбутнє і ми турбуємось про наших дітей, бо це і є наше світле майбутнє. Тому захотілося придумати таку форму, щоб вона була цікава і дорослим, і дітям... Вірю, що цей трек сподобається всім.Олександр Корєшков:Я хотів зробити такий продукт, щоб було не нудно дивитися декілька разів. Тому там багато піктограм, які швидко міняються... Продукт розрахований на цифрову добу, щоб його не по телебаченню дивитися, а десь у смартфоні, де можна поставити на паузу і все роздивитися.

Посилання 
«Дивись під ноги! Дивись, куди йдеш!»

Примітки 

Українські пісні
Пісні 2023